Danny může znamenat:

 forma mužského křestního jména Daniel; známí nositelé:
 Danny DeVito – americký herec, režisér a producent
 Danny Drinkwater – anglický fotbalista
 Danny Ings – švédský zpěvák, tanečník, skladatel
 Danny (fotbalista) – portugalský fotbalista
 Danny Saucedo – švédský zpěvák, tanečník, skladatel
 Danny Rose Murillo – americký zpěvák, kytarista
 Danny Phantom – americký animovaný seriál